Полепи могу бити:

 Полепи (Колин), насељено мјесто у округу Колин, Средњочешки крај, Чешка Република
 Полепи (Литомјержице), насељено мјесто у округу Литомјержице, Устечки крај, Чешка Република